Deux comtés des États-Unis portent le nom de  comté d'Elbert (Elbert County) :
 Comté d'Elbert (Colorado) ;
 Comté d'Elbert (Géorgie).